A Copa do Mundo de Esqui Alpino de 1967 foi a primeira edição da Copa do Mundo, ela foi iniciada em janeiro na Alemanha Ocidental e finalizada em março nos Estados Unidos.

o francês Jean-Claude Killy venceu no masculino, enquanto no feminino a canadense Nancy Greene.

Calendário

Legenda

Masculino

Feminino

Ligações externas 
Sitio oficial  

Copa do Mundo de Esqui Alpino
1967 no esqui alpino